Rileymillerus es un género extinto de anfibio temnospóndilo que vivió durante el Triásico Superior en Texas, Estados Unidos. Es un pariente cercano de los metoposáuridos.

Filogenia 
Un cladograma siguiendo el estudio de (2008):

Referencias 

Temnospondyli
Fósiles del Triásico
Fósiles de América del Norte